Byeonggok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Byeonggok-myeon, Hamyang-gun, socken i Södra Gyeongsang, 
 Byeonggok-myeon, Yeongdeok-gun, socken i Norra Gyeongsang,